Kenneth Sutton (né le  à Edmonton en Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue entre 1989 et 2003 au poste de défenseur dans différentes équipes d'Amérique du Nord que ce soit dans la Ligue américaine de hockey ou dans la Ligue nationale de hockey avant de jouer trois dernières saisons en Allemagne.

À la suite de la saison 1998-1999 de la ligue américaine de hockey, il est mis en avant en étant désigné meilleur défenseur de la ligue et reçoit le trophée Eddie-Shore allant avec.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988 || Canucks de Calgary || LHJA || 53 || 13 || 43 || 56 || 228 || || || || || 
|- 
| 1988-1989 || Blades de Saskatoon || LHOu || 71 || 22 || 31 || 53 || 104 || 8 || 2 || 5 || 7 || 12
|- 
| 1989-1990 || Americans de Rochester || LAH || 57 || 5 || 14 || 19 || 83 || 11 || 1 || 6 || 7 || 15
|- 
| 1990-1991 || Americans de Rochester || LAH || 62 || 7 || 24 || 31 || 65 || 3 || 1 || 1 || 2 || 14
|- 
| 1990-1991 || Sabres de Buffalo || LNH || 15 || 3 || 6 || 9 || 13 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 1991-1992 || Sabres de Buffalo || LNH || 64 || 2 || 18 || 20 || 71 || 7 || 0 || 2 || 2 || 4
|- 
| 1992-1993 || Sabres de Buffalo || LNH || 63 || 8 || 14 || 22 || 30 || 8 || 3 || 1 || 4 || 8
|- 
| 1993-1994 || Sabres de Buffalo || LNH || 78 || 4 || 20 || 24 || 71 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 1994-1995 || Sabres de Buffalo || LNH || 12 || 1 || 2 || 3 || 30 || || || || || 
|- 
| 1994-1995 || Oilers d'Edmonton || LNH || 12 || 3 || 1 || 4 || 12 || || || || || 
|- 
| 1995-1996 || IceCats de Worcester || LAH || 32 || 4 || 16 || 20 || 60 || 4 || 0 || 2 || 2 || 21
|- 
| 1995-1996 || Oilers d'Edmonton || LNH || 32 || 0 || 8 || 8 || 39 || || || || || 
|- 
| 1995-1996 || Blues de Saint-Louis || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1996-1997 || River Rats d'Albany || LAH || 61 || 6 || 13 || 19 || 79 || 16 || 4 || 8 || 12 || 55
|- 
| 1996-1997 || Moose du Manitoba || LIH || 20 || 3 || 10 || 13 || 48 || || || || || 
|- 
| 1997-1998 || River Rats d'Albany || LAH || 10 || 0 || 7 || 7 || 15 || || || || || 
|- 
| 1997-1998 || Devils du New Jersey || LNH || 13 || 0 || 0 || 0 || 6 || || || || || 
|- 
| 1997-1998 || Sharks de San José || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 15 || || || || || 
|- 
| 1998-1999 || Devils du New Jersey || LNH || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || || 
|- 
| 1998-1999 || River Rats d'Albany || LAH || 75 || 13 || 42 || 55 || 118 || 5 || 0 || 2 || 2 || 12
|- 
| 1999-2000 || Devils du New Jersey || LNH || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || || || || || 
|- 
| 1999-2000 || River Rats d'Albany || LAH || 57 || 5 || 16 || 21 || 129 || || || || || 
|- 
| 2000-2001 || Devils du New Jersey || LNH || 53 || 1 || 7 || 8 || 37 || 6 || 0 || 0 || 0 || 13
|- 
| 2001-2002 || Islanders de New York || LNH || 21 || 0 || 2 || 2 || 8 || || || || || 
|- 
| 2001-2002 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 28 || 1 || 10 || 11 || 51 || 20 || 2 || 8 || 10 || 24
|- 
| 2002-2003 || River Rats d'Albany || LAH || 74 || 6 || 26 || 32 || 70 || || || || || 
|- 
| 2003-2004 || ERC Ingolstadt || DEL || 47 || 3 || 13 || 16 || 157 || 3 || 0 || 0 || 0 || 25
|- 
| 2004-2005 || ERC Ingolstadt || DEL || 51 || 7 || 19 || 26 || 80 || 11 || 2 || 4 || 6 || 34
|- 
| 2005-2006 || ERC Ingolstadt || DEL || 49 || 4 || 22 || 26 || 112 || 7 || 0 || 4 || 4 || 8

| 388 || 23 || 80 || 103 || 338 || 32 || 3 || 4 || 7 || 29

Références 

Naissance en novembre 1969
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Americans de Rochester
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du ERC Ingolstadt
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Défenseur de hockey sur glace